Пере́дняя пряма́я мы́шца головы́ () короткая, начинается от передней поверхности поперечного отростка и латеральной массы атланта, идёт вверх и прикрепляется к нижней поверхности базилярной части затылочной кости, впереди от переднего края большого затылочного отверстия.

Функция 

Наклоняет голову в свою сторону, при двустороннем сокращении наклоняет голову вперёд.

Примечания 

Мышцы головы